Książnice ist der Name von drei Ortschaften im heutigen Polen:

 Książnice (Gdów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Gdów
 Książnice (Mielec), in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Landgemeinde Mielec
 Książnice (Pacanów), in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pacanów